Небо́льсина — фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 
 Небольсина, Екатерина Николаевна (1830—1905) — русская драматическая актриса. См. также